Gallay ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Gallay (* 1986), argentinische Beachvolleyballspielerin
 Claudie Gallay (* 1961), französische Schriftstellerin
 Jacques François Gallay (1795–1864), französischer Hornist und Komponist
 Maurice Gallay (1902–1982), französischer Fußballspieler
 Olivia Gallay (* 1989), französische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Galley